Get Some е първи студиен музикален албум на пънк групата Snot, който е издаден на 27 май 1997 г. от Geffen Records. Това е единственият албум с оригиналния вокал Лин Стрейт, който загива в автомобилна катастрофа през 1998 г.

Състав 
 Лин Стрейт – вокали
 Джейми Милър – барабани
 Майк Долинг – китара
 Сони Майо – китара
 Джон Фейнсток – бас

Песни 

Албуми на Снот
Музикални албуми от 1997 година
Дебютни албуми